Adrian lehetséges jelentései:

Személyek 
 Cem Adrian – török alternatív énekes, dalszerző és producer
 Edgar Douglas Adrian – angol orvos és fiziológus
 Nathan Adrian – amerikai olimpiai bajnok úszó

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Adrian (Észak-Dakota)
 Adrian (Georgia)
 Adrian (Illinois)
 Adrian (Kansas)
 Adrian (Michigan)
 Adrian (Minnesota)
 Adrian (Missouri)
 Adrian (New York)
 Adrian (Nyugat-Virginia)
 Adrian (Ohio)
 Adrian (Oregon)
 Adrian (Pennsylvania)
 Adrian (Texas)
 Adrian (Virgin-szigetek)
 Adrian (Washington)
 Adrian (Wisconsin)

Románia 
 Adrian (Görgényszentimre)
 Adrian (Sárköz)

 Adrian-folyó